Haus Sonneck steht für:

 Akademie Haus Sonneck, Bildungseinrichtung in Naumburg, Sachsen-Anhalt
 Haus Sonneck (Schönstatt) auf Berg Schönstatt, Rheinland-Pfalz
 Haus Sonneck in Herchen-Bahnhof, Nordrhein-Westfalen, siehe Herchen-Bahnhof #Sonneck
 Haus Sonneck (Bremen), Villa in Bremen
 Haus Sonneck (Graz), Österreich